Kenneth Baker es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear Solid. 

Es el presidente de una enorme corporación desarrolladora de armamento llamada ArmsTech Inc. Es tomado como rehén junto con Donald Anderson, durante las revueltas de Shadow Moses. 
Los terroristas, que se hacían llamar "los hijos de Big Boss", necesitaban a Kenneth Baker y a Donald Anderson, ya que cada uno conocía parte de la contraseña  de activación de las cabezas nucleares. Ambos habían creado el proyecto Metal Gear Rex. Para Baker éste significaba la posibilidad de sacar de la crisis a su compañía, la cual había perdido importancia luego de la Guerra fría.

Estando en Shadow Moses, Baker confía el disco de los datos del Metal Gear REX y la tarjeta de PAL a Meryl Silverburgh. Psycho Mantis intenta leerle la mente con el fin de obtener el código de detonación, pero no tiene éxito, debido a la cirugía de implantes en el cerebro que proporciona aislamiento psicométrico. Por esta razón pasa a manos del torturador Revolver Ocelot, también llamado Shalashaska, el cual amarra a Kenneth Baker a unas columnas con explosivo plástico, activables al menor contacto. 
El presidente de ArmsTech pudo resistir los poderes de Psycho Mantis pero no pudo soportar el dolor físico y confesó la clave de detonación. 
Luego del enfrentamiento entre Revolver Ocelot y Solid Snake, Kenneth Baker le habla a Snake sobre ArmsTech y le da una tarjeta de acceso. Inmediatamente después muere víctima del FOXDIE.

Personajes de Metal Gear

en:Kenneth Baker (Metal Gear)#Kenneth Baker